US Open 2014 – kwalifikacje gry pojedynczej chłopców – kwalifikacje do zawodów singlowych chłopców, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania odbyły się pomiędzy 29 a 30 sierpnia na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Zakwalifikowani jako szczęśliwi przegrani 
  Jordi Arconada

Drabinka

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2014
US Open – kwalifikacje gry pojedynczej chłopców